Cerro Bonete peut faire référence au:
 Cerro Bonete Chico (), un volcan situé dans la province de La Rioja, en Argentine ;
 Cerro Bonete Grande (, un volcan situé dans la province de La Rioja, en Argentine ;
 Cerro Bonete (), un sommet situé au nord d’Ushuaïa, en Terre de Feu (Argentine) ;
  (), un volcan situé dans la province de Sud Lípez, en Bolivie ; 
 Cerro Bonete (), sommet situé dans le parc provincial de l'Aconcagua, dans la province de Mendoza (Argentine) ;

Voir aussi 
 Bonete